Pułki ułanów noszące numer „9”:

Wojska Polskiego
 9 Pułk Ułanów (1809–1813)
 9 Pułk Ułanów (1831)
 9 Pułk Ułanów Małopolskich (1918–1939)
 9 Pułk Ułanów Małopolskich (1944–1947)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 9 Pułk Ułanów (2 Pomorski) (1860–1918)

Armia Imperium Rosyjskiego
  (1803–1918)